Івонн Вермак виграла титул, перемігши у фіналі Карлінг Бассетт з рахунком 6–3, 7–5 .

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Гана Мандлікова (чвертьфінал)
  Сільвія Ганіка (чвертьфінал)
  Міма Яушовець (2-ге коло)
  Кеті Ріналді (чвертьфінал)
  Кеті Джордан (півфінал)
  Івонн Вермак (переможниця)
  Сью Баркер (1-ше коло)
  Карлінг Бассетт (фінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 1983 WTA Congoleum Classic Draw 

Одиночний розряд